Техническая диагностика — область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов (согласно ГОСТ 20911-89, п.3 табл.1).

Техническое диагностирование — определение технического состояния объектов (согласно ГОСТ 20911-89, п.4 табл.1).

Задачи технического диагностирования 

Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания.
Основной задачей технического диагностирования является обеспечение безопасности, функциональной надёжности и эффективности работы технического объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт.

Функции диагностирования 
Диагностирование технических объектов включает в себя следующие функции:
 оценка технического состояния объекта;
 обнаружение и определение места локализации неисправностей;
 прогнозирование остаточного ресурса объекта;
 мониторинг технического состояния объекта.

Диагностические параметры 
Под диагностическими параметрами понимают репрезентативные параметры, по которым можно судить о состоянии объекта.
Различают прямые и косвенные диагностические параметры. Первые непосредственно характеризуют состояние объекта, а вторые связаны с прямыми параметрами функциональной зависимостью.

При функциональной диагностике объекта в процессе его работы — наряду с отдельно рассматриваемыми параметрами — могут использоваться также как признак состояния функциональные связи (функциональные зависимости) параметров.

Методы диагностирования 
В зависимости от технических средств и диагностических параметров, которые используют при проведении диагностирования, можно составить следующий неполный список методов диагностирования:
 органолептические методы диагностирования, которые основаны на использовании органов чувств человека (осмотр, ослушивание);
 вибрационные методы диагностирования, которые основаны на анализе параметров вибраций технических объектов;
 акустические методы диагностирования, основанные на анализе параметров звуковых волн, генерируемых техническими объектами и их составными частями;
 тепловые методы; сюда же относятся методы диагностирования, основанные на использовании тепловизоров;
 трибодиагностика;
 диагностика на основе анализа продуктов износа в продуктах сгорания;
 Метод акустической эмиссии;
 радиография;
 магнитопорошковый метод;
 вихретоковый метод;
 ультразвуковой контроль;
 капиллярный контроль;
 методы параметрической диагностики.
 Электродиагностический контроль. Сфера применения — электродвигатели, электромагнитные клапаны, катушки, кабели, трансформаторы. Различают статические и динамические испытания электроагрегатов.
 специфические методы для каждой из областей техники (например, при диагностировании гидропривода широко применяется статопараметрический метод, основанный на анализе задросселированного потока жидкости; в электротехнике применяют методы, основанные на анализе параметров электрических сигналов, в сложных многокомпонентных системах применяют методы диагностирования по стохастическим отклонениям параметров от их осреднённых значений и т. д.).

Проблемы технической диагностики 
Общей проблемой технической диагностики является достижение адекватной оценки распознавания истинного состояния объекта и классификации этого состояния (нормального или аномального).

При проведении технического диагностирования для подтверждения нормального состояния объекта выделяют две основные задачи:
 обеспечение получения достоверной информации;
 обеспечение приемлемой оперативности получения информации.

При проведении технического диагностирования для выявления аномалий выделяют две основные проблемы:
 вероятность пропуска неисправности;
 вероятность «ложной тревоги», то есть вероятность ложного сигнала о наличии неисправности.

Чем выше вероятность «ложной тревоги», тем меньше вероятность пропуска неисправности, и наоборот. Задача технической диагностики неисправностей состоит в нахождении «золотой середины» между этими двумя проблемами.

См. также 
 Неразрушающий контроль
 FMS

Литература 
 Технические средства диагностирования: Справочник/В. В. Клюев, П. П. Пархоменко, В. Е. Абрамчук и др.; под общ. Ред. В. В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1989. — 672 с.
 Веклич В. Ф. Диагностирование технического состояния троллейбусов. — М.: Транспорт, 1990. — 295 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-277-00934-5
 Алексеева Т. В., Бабанская В. Д., Башта Т. М. и др. Техническая диагностика гидравлических приводов. М.: Машиностроение. 1989. — 263 с.
 Костюков А. В., Костюков В. Н. Повышение операционной эффективности предприятий на основе мониторинга в реальном времени. — М.: Машиностроение, 2009. — 192 с.
 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

Примечания 

Неразрушающий контроль